Daisuke Saito (1974), Japans voetballer.
 Daisuke Saito (1980), Japans voetballer.